Ситамархи:

 Ситамархи — город в индийском штате Бихар.
 Ситамархи — округ в индийском штате Бихар.